P23 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 23, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament